Oustalet kan som auktorsförkortning betyda:

 Émile Oustalet
 Emile Oustalet

Robotskapade auktorsförkortningar